Marcelo Demoliner e João Souza erano i detentori del titolo, ma quest'anno hanno partecipato al São Paulo Challenger de Tênis 2014.

Christian Garín e Nicolas Jarry hanno battuto in finale Jorge Aguilar e Hans Podlipnik-Castillo per walkover.

Teste di serie 

  José Hernández /  Eduardo Schwank (semifinali)
  Hugo Dellien /  Renzo Olivo (semifinali)

  Jorge Aguilar /  Hans Podlipnik-Castillo (Finale, ritiro)
  Guido Andreozzi /  Andrea Collarini (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger ATP Cachantún Cup 2014